

Toponymes

El Paso, une municipalité située dans le département de Cesar.

El Paso, une commune située sur l'île de La Palma dans l'archipel des Canaries

El Paso, une ville de l'État du Texas.
 El Paso (Arkansas)
 El Paso (Illinois)

 
 Comté d'El Paso, un comté situé dans l'État du Colorado.
 Comté d'El Paso, un comté situé dans l'État du Texas.

 El Paso Mountains Wilderness, une zone de nature sauvage située en Californie.

El Paso : localité de la paroisse civile d'Acurigua de la municipalité de Colina dans l'État de Falcón.

Autres 

 El Paso, ville sans loi (El Paso), un western américain de Lewis R. Foster sorti en 1949.
 El Paso, une ballade du chanteur américain Marty Robbins sortie en 1959.
 El Paso, une bande dessinée parue aux éditions Sarbacane.
 , compagnie gazière américaine.

Homonymie de localités aux États-Unis